Пычас может означать:

 Пычас — село в Можгинском районе Удмуртии.
 Пычас — железнодорожная станция в Удмуртии.
 Пычас — река в Удмуртии.
 Пычас — река в Пермском крае и Республике Коми.
 Русский Пычас — село в Можгинском районе Удмуртии.